Teresa av Jesus kan avse:

Teresa av Ávila (1515–1582), en spansk mystiker, karmelitnunna och ordensreformator
Teresa de Los Andes (1900–1920), en chilensk karmelitnunna